Treze Contarelos que Irene escreveu e Ilda ilustrou, livro de contos para crianças publicado em 1926. 
É a obra com a qual Irene Lisboa se estreou no palco literário português.

Irene Lisboa
Livros de 1926
Livros infantojuvenis de Portugal
Livros de contos